

Cinema 
 Estate in città – film del 1970 diretto da Wim Wenders

Musica 
 Estate in città – singolo di Marracash del 2008

Televisione 
 Estate in città – film del 1996 diretto da Davide Ferrario